Hajowe (obwód winnicki)
 Hajowe (obwód wołyński)